Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Adrian Voinea 7-6, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Jiří Novák (secondo turno)
 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 Radomír Vašek (quarti di finale)

 Dinu Pescariu (Campione)
 Marat Safin (semifinali)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1998